Lamontagne bzw. LaMontagne ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Lamontagne (1919–2016), kanadischer Politiker
 Maurice Lamontagne (1917–1983), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker 
 Ray LaMontagne (* 1973), US-amerikanischer Singer-Songwriter

Siehe auch:
 La Montagne